Аргироксифиум () — небольшой род из семейства , включающий в себя 5 видов. Эндемик Гавайских островов.

На местном языке название растения произносится как «ahina-hina», что в переводе означает «серый-серый».

Род очень близок к двум другим родам, также эндемичным для Гавайских островов, —  и .

Описание 
Кустарники или карликовые кустарники, формирующие розетки. Имеют одиночные, крупные розетки, коротко ветвистые розетки или широкие стелющиеся побеги.

Стебель короткий, древесноволокнистый.

Листья узколанцетные. Окраска средне-зелёная, серебристая из-за мелких белых волосков. Эти волоски, по-видимому, защищают лист от интенсивной солнечной радиации и способствуют сохранению влаги. На листьях растения , встречающегося в сырых лесах и на болотах, опушения нет.

Соцветие — метёлка, с кольцом пестичных цветков и около 30—600 дисковых цветков.
Растение цветёт один раз и после образования семян погибает. Цветение проходит обычно в июне — июле.
Окраска венчика варьирует от пурпурного к красноватому или жёлтому с темными пыльниками. Цветёт в возрасте 5—20 лет.

Ареал 
Эндемики Гавайских островов. Произрастают только на острове Мауи на высоте от 1800 до 3000 метров.
Произрастает в разнообразных местах: на застывшей лаве, в сухих кустарниках и редколесьях, в сырых лесах и на болотах, на сухих альпийских склонах кратера Халеакала.

Виды  
По информации базы данных The Plant List, род включает 6 видов:

 
 
 
 
 
  (вымер в голоцене)

Примечания

Ссылки 
 

Астровые (подсемейство)
Эндемики Гавайских островов
Флора Океании